Die Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina für 2022 enthält alle Personen, die im Jahr 2022 zum Mitglied ernannt wurden. Insgesamt gab es mit Stand 31. Dezember 2022 einundfünfzig gewählte Mitglieder.

Neu gewählte Mitglieder

Literatur

Weblinks 
 Mitgliederverzeichnis auf leopoldina.org

Liste (Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina)